Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2002 je sedemindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 1. in 3. marcem 2002 v dvorani Ferry-Dusika-Hallenstadion na Dunaju, Avstrija. Udeležilo se ga je 558 atletov iz 45-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2002
2002 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport na Dunaju